Scharrelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Scharrelmann (1871–1940), Bremer Schulleiter und Pädagoge
 Marcel Scharrelmann (* 1982), deutscher Politiker, MdL (CDU)
 Wilhelm Scharrelmann (1875–1950), deutscher Lehrer und Schriftsteller